Múcia (dona de Cras l'orador), dona de Cras l'orador.
 Múcia Tèrcia, dona de Gneu Pompeu 
 Gens Múcia, gens romana